Ezzat est un toponyme, un patronyme et un prénom.

En arabe, Ezzat ou Izzat (عزت) signifie « honneur, dignité ».

Toponymes 
 Ezzat, village iranien situé dans le Mazandéran ;
 , village iranien situé dans le Mazandéran.

Prénom 
 Ezzat el Kamhawi (né en 1961), journaliste et romancier égyptien ;
 Ezzat Husrieh (1914–1975), journaliste, auteur, éditeur et chercheur syrien ;
 Ezzat Ibrahim al-Douri (né en 1942), militaire et homme politique irakien ;
  (né en 1950), diplomate égyptien.

Patronyme 
 Mahmoud Ezzat (né en 1944), médecin égyptien devenu guide suprême temporaire des Frères musulmans.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme arabe
Homonymie de prénom
Prénom arabe
Homonymie de toponyme